Гриневецкий — фамилия. Известные носители:
 Гриневецкий, Болеслав Болеславович (1875—1963) — польский ботаник, ученик Н. И. Кузнецова.
 Гриневецкий, Василий Игнатьевич (1871—1919) — русский учёный в области теплотехники, профессор.
 Гриневецкий, Владимир Трифонович (род. 1932) — советский и украинский физико-географ.
 Гриневецкий, Каетан (1710—1796) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Гриневецкий, Кароль (1841—1929) — римско-католический и польский государственный деятель.
 Гриневецкий, Леонид Францевич (1839—1891) — русский военный врач и полярный исследователь, естествоиспытатель.
 Гриневецкий, Сергей Рафаилович (род. 1957) — украинский политический деятель.